Westwell – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Westwell – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)